Paterson kan syfta på:
 Paterson (diktverk) – av den amerikanske poeten William Carlos Williams
 Paterson (film) – amerikansk film från 2016

Geografi

Australien 

 Paterson, New South Wales, ort, Dungog, 
 Paterson Beach
 Paterson Range
 Paterson River
 Port Paterson

Kanada
 Paterson Peninsula
 Paterson Rapids

USA 

 Paterson, New Jersey, countyhuvudort, Passaic County,

Se även
 Paterson Bay – flera
 Paterson Creek – flera
 Paterson Islands – flera
 Paterson Lake – flera
 Lac Paterson – flera
 Lake Paterson – flera
 Mount Paterson – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar